Liefers ist der Familienname folgender Personen:
 Gert-Jan Liefers (* 1978), niederländischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Heinz Liefers (1909–1985), deutscher Schauspieler
 Jan Josef Liefers (* 1964), deutscher Schauspieler, Musiker und Regisseur
 Karlheinz Liefers (1941–2006), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Lilly Liefers (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Lola Liefers (* 2008), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Lifers, veralteter deutscher Name von Livo (Trentino), Gemeinde im Trentino